Пивко — фамилия.

Известные носители 
 Пивко, Либор (род. 1980) — чешский хоккеист.

См. также 
 Пиво